Таматоа II (; ? — 1803 год) — правитель острова Раиатеа из рода Таматоа.

Биография 
Таматоа-а-ту Раиатеа был сыном вождя Опоа Тауту Раиатеа и его жены, принцессы Те-унхахеа с острова Бора-Бора. После смерти отца Таматоа-а-ту Раиатеа стал вождём Опоа под именем Таматоа II. Он начал военные кампании против соседних племён. В результате его экспансии был захвачен весь остров Раиатеа. Таматоа II был объявлен великим вождём (арии-рахи) Раиатеа. Таматоа II умер в 1803 году. Ему унаследовал его внук Таматоа III.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Henry Teuira: Tahiti aux temps anciens. original edition: Ancient Tahiti, Honolulu 1928.
 Anne-Lise Shigetomi-Pasturel: Raiatea 1818-1945: permanences et ruptures politiques, économiques et culturelles, Université de la Polynésie française.

Ссылки 
 Династия Раиатеа и Тахаа
 Генеалогия Таматоа

Родившиеся во Французской Полинезии
Правители Раиатеа